O Basketbola Klubs Ventspils é um clube profissional situado na cidade de Ventspils, Letônia que atualmente disputa a Liga Letã. Foi fundado em 1994 e manda seus jogos na Centro Olímpico Ventspils com capacidade para 3085 espectadores.

Prêmios

Ligas

Liga Letã: 
Campeão (9): 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2014
Finalista (5): 1998, 1999, 2007, 2011, 2012, 2013
Bronze (3): 1996, 2008, 2010
Liga Báltica
Campeão (1): 2013
Finalista (0): 
Bronze (1): 2007
FIBA EuroCup Challenge
Bronze (1): 2003

Jogadores Notáveis

Treinadores Notáveis
 Armands Krauliņš
 Kārlis Muižnieks
 Agris Galvanovskis
 Guntis Endzels
 Gundars Vētra
 Gašper Okorn
 Silvano Poropat
 Algirdas Brazys
 Roberts Štelmahers

Temporada por Temporada

Clubes esportivos fundados em 1994
Clubes de basquetebol da Letônia